Wadsworth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wadsworth Township (North Dakota)
 Wadsworth Township (Ohio)